Die A Grupa 1974/75 war die 51. Spielzeit der höchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Die Saison begann am 18. August 1974 und endete am 18. Juni 1975.

Meister wurde ZSKA Sofia.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende stiegen die beiden Tabellenletzten in die B Grupa ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. Fairplay

Kreuztabelle

Weblinks 
 Liste der Bulgarischen Fußball-Meister bei rsssf.com

Einzelnachweise 

1974
Fußballsaison 1974/75